Далтон Трамбо (англ. Dalton Trumbo; 9 грудня 1905 — 10 вересня 1976) — американський сценарист і письменник, один з Голлівудської десятки кінематографістів, що постали в 1947 році перед Комісією з розслідування антиамериканської діяльності.
 Трамбо (фільм, 2015), «Трамбо» (англ. Trumbo) — американський біографічно-драматичний фільм.